Estinzione – in biologia, scomparsa di una specie di organismi viventi
 Estinzione di massa – in biologia, scomparsa di un grande numero di specie in un breve periodo
 Estinzione – in astronomia, assorbimento e dispersione della radiazione elettromagnetica ad opera di gas e polveri
 Estinzione – in psicologia, cessazione di un comportamento
 Estinzione – romanzo di James Rollins del 2014
 Estinzione. Uno sfacelo – romanzo di Thomas Bernhard del  1986
 Estinzione linguistica – in linguistica, scomparsa di una lingua
 Estinzione del reato – nel diritto penale, fatti giuridici che annullano o cancellano la punibilità di un fatto costitutivo di reato
Estinzione – in una combustione, l'interruzione del processo ad opera, ad esempio, di un agente estinguente